UWE, sigle de trois lettres, est un acronyme pouvant signifier :
 L’Union wallonne des entreprises est une organisation wallonne regroupant des chefs d'entreprise,
 L’Université de l'Ouest de l'Angleterre en anglais : University of the West of England, est une université britannique située à Bristol, dans le Gloucestershire.
 UML-based Web Engineering, une notation allégée de l'UML en informatique.

Homonymie d'acronyme